Julio Manzur puede referirse a:

 Julio César Manzur, futbolista paraguayo.
 Julio Manzur Abdala, político colombiano.